Aigle (district), een district van het Zwitserse kanton Vaud
Aigle (gemeente), de hoofdplaats van dit district
L'Aigle, een gemeente in het Franse departement Orne
Aigle (mythologie), de dochter van Helios en de oceanide Clymene

Zie ook
Aegle (doorverwijspagina)